Bemalai steht für:

 einen Ort in Ainaro, Osttimor, siehe Bemalai (Foho-Ai-Lico)
 einen See in Bobonaro, Osttimor, siehe Lago Malai